En Pologne, Nowa Ruda est le nom de : 

 Nowa Ruda, ville de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Nowa Ruda, gmina de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Nowa Ruda, ville de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Nowa Ruda, ville de la voïvodie de Lublin,
 Nowa Ruda, ville de la voïvodie de Podlachie.